Des clubs brésiliens de football :
Ypiranga Clube basé à Macapá dans l'État de l'Amapá
Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube basé à Santa Cruz do Capibaribe dans l'État du Pernambouc
Esporte Clube Ypiranga basé à Salvador dans l'État de Rio de Janeiro
Clube Atlético Ypiranga basé à São Paulo dans l'État de São Paulo